Bojunga ist der Familienname folgender Personen:

 Claudius Hermann Bojunga (1836–1913), deutscher Jurist und Kommunalpolitiker in Hannover
 Helmut Bojunga (1898–1958), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker in Hannover
 Klaudius Bojunga (1867–1949), deutscher Germanist 
 Lygia Bojunga Nunes (* 1932), brasilianische Kinder- und Jugendbuchautorin